Bessemer kan syfta på

 Henry Bessemer (1813–1898), en engelsk mekaniker och metallurg
 Bessemermetoden – en metod för framställning av götstål, patenterad av Henry Bessemer 1855
 Bessemer, Alabama – en stad i den amerikanska delstaten Alabama
 Bessemer, Michigan – en stad i den amerikanska delstaten Michigan
 Bessemerskolan – en gymnasieskola i Sandviken